Michaela Johnsson (1 december 1991) is een Zweeds voetbalspeelster. In seizoen 2014-15 speelde ze negen wedstrijden voor sc Heerenveen in de Nederlandse BeNeLeague.

Statistieken

Laatste update: oktober 2020

Zweeds voetballer